Grzesiuk, chłopak z ferajny, polski film biograficzny z 2006 roku
 Nazwiska
 Lidia Grzesiuk – polska psycholog
 Stanisław Grzesiuk – polski pisarz i pieśniarz
 Cezary Grzesiuk – polski reżyser i montażysta filmowy